Финал Кубка Шотландии по футболу 2008 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 2007/08, в котором встречались клубы «Куин оф зе Саут» и «Рейнджерс». Матч состоялся 24 мая 2008 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды из Глазго.

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Шотландии 2007/08 на scottishfa.co.uk
 Протокол матча на Soccerway.com

2008
2008
2008
Футбол в Европе в 2008 году
События 24 мая
Май 2008 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 2008 году